PSD – format pliku, w którym zapisuje grafikę dwuwymiarową program Adobe Photoshop
 Payment Service Directive – dyrektywa w sprawie usług płatniczych
 Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie
 organizacje polityczne:
 Polskie Stronnictwo Demokratyczne (1861–1918) – polska partia polityczna
 Polskie Stronnictwo Demokratyczne (1939–1945) – polskie konspiracyjne ugrupowanie polityczne działające w czasie II wojny światowej
 Partidul Social Democrat – Partia Socjaldemokratyczna w Rumunii
 Partido Social Democrata – Partia Socjaldemokratyczna w Portugalii